Эмнес () — город и община в Нидерландах, в провинции Утрехт. Община расположена в области Эмланд. В двух километрах на запад от Эмнеса расположен город Ларен в провинции Северная Голландия.

История 
В средние века устье реки Эм было болотистой местностью, которая в основном находилась под водой. Однако после наводнения Всех святых 1170 года уровень воды в болотистой местности вокруг устья Эм упал. В результате территория могла быть освоена, и были созданы деревни Тер-Эм и Хёйс-Тер-Эм.

После Реформации большая часть населения Эмнеса оставалась католиками.

В 1589 году был вырыт и открыт Эмнессерварт — канал, соединяющий Эмнес с рекой Эм. На восточной стороне Ваккерендейка была построена гавань.

География 
Территория общины занимает 33,7 км², из которых 31,04 км² — суша и 2,66 км² — водная поверхность.

Население

Примечания